Соревнования по горнолыжному спорту на XX зимних Олимпийских играх включали 10 дисциплин. Они проводились в Сестриере и  с 12 до 25 февраля 2006.

Успешнее всего выступили австрийцы, они выиграли 14 из 30 разыгранных медалей, в том числе 4 из 10 золотых. Без медалей австрийцы остались только в женском гигантском слаломе. По два золота выиграли австрийцы Бенджамин Райх (слалом и гигантский слалом) и Михаэла Дорфмайстер (скоростной спуск и супергигант).

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Соревнования мужчин

12 февраля — Скоростной спуск

14 февраля — Комбинация 
Скоростной спуск + две попытки в специальном слаломе

18 февраля — Супергигант

20 февраля — Слалом-гигант

25 февраля — Слалом

Соревнования женщин

15 февраля — Скоростной спуск

18 февраля — Комбинация 
1 попытка в скоростном спуске + 2 попытки в слаломе

Яница Костелич выиграла комбинацию на вторых Играх подряд, став третьей женщиной в истории, кому удалось выиграть одну и ту же дисциплину на двух Олимпиадах подряд.

20 февраля — Супергигант 

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 итальянка Даниэла Чеккарелли заняла лишь 31-е место.

22 февраля — Слалом 
В слаломе было проведено 2 попытки, по сумме которых и была определена чемпионка.

Шведка Аня Пэрсон выиграла своё первое и пока единственное олимпийское золото. Действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира в этой дисциплине, а также лидер Кубка мира в слаломе на тот момент Яница Костелич осталась 4-й.

24 февраля — Гигантский слалом 
В гигантском слаломе было проведено 2 попытки, по сумме которых и была определена чемпионка.

 Лучшее время в 1-й попытке показала Джулия Манкусо, а во второй — Анна Оттоссон, которая после 1-й попытки была во втором десятке
 Вице-чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002 в этой дисциплине шведка Аня Пэрсон занимала 2-е место после первой попытки, но в итоге осталась только 6-й
 Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити хорватка Яница Костелич не вышла на старт
 Таня Поутиайнен принесла Финляндии первую награду в горнолыжном спорте за всю олимпийскую историю.

Навигация